Niels Kjær er navnet på flere personer:

 Niels Kjær – (1946—) dansk atlet
 Niels Kjær – (1949—) dansk præst og digter.